

Astronomia
 2629 Rudra – asteroide areosecante, scoperto nel 1980

Mitologia
 Rudra – divinità induista pre-vedica
Rudra – gruppo di divinità costituenti il seguito del dio omonimo

Musica
 Rudra – band black metal di Singapore
 Rudra Béjart – scuola di danza di Losanna fondata dal coreografo Maurice Béjart

Zoologia
 Rudra – genere di ragni della famiglia Salticidae